Chinchorro puede referirse a:
 Chinchorro (Caribe mexicano), banco de arrecifes de coral al oriente de la península de Yucatán, en el estado mexicano de Quintana Roo.
 Chinchorro (Costa Rica), bar de características humildes o modestas.
 Chinchorro (náutica), embarcación menor.
 Chinchorro (pesca), en Colombia se utiliza para elementos relacionados con la pesca.
 Chinchorro (Puerto Rico), tienda pequeña y rústica, dónde se vende comida, bebidas alcohólicas y otros víveres.
 Cultura Chinchorro, una cultura precolombina que se estableció al norte de Chile.
 Playa Chinchorro, playa ubicada en la ciudad de Arica, al norte de Chile.
 Chinchorro, nombre coloquial dado a la hamaca en las zonas del Llano, en Colombia y Venezuela, en Panamá y en algunas zonas de España.